Miejscowości w USA:
 Pocasset – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Pocasset – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grady